Марк Уи́льямс (; ) — английский актёр, комик и сценарист. Наиболее известен ролями Артура Уизли (в серии фильмов о Гарри Поттере) и отца Брауна (в одноимённом телесериале).

Биография 

Родился в Бромсгрове, Англия.

В 1996 году в паре с Глен Клоуз (Стервелла Де Виль) и Хью Лори (Джаспер Бякин) снялся в фильме «101 далматинец», исполнив роль Горация/Хориса Бякина.

В 2007 году принял участие в съёмках фильма «Звёздная пыль», по сценарию Нила Геймана. Также в экранизации задействованы такие актёры, как Мишель Пфайффер, Роберт Де Ниро и Клэр Дейнс.

Уильямс также представил несколько документальных фильмов: «Mark Williams' Big Bangs» (об истории взрывчатых веществ), «Mark Williams on the Rails», «Industrial Revelations» и «More Industrial Revelations».

Является болельщиком футбольных клубов Астон Вилла и Брайтон энд Хоув Альбион.

Появился в 7 сезоне научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» в роли Брайана Уильямса. Снимается в детективном телесериале «Отец Браун» телеканала BBC One о католическом священнике отце Брауне, ведущем расследования в небольшой английской деревне Кэмблфорд в 50-х годах XX века.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры Великобритании